Miejscowości w USA:
 Lykens – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
Gminy w USA:
 Lykens (ang. Lykens Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Lykens (ang. Lykens Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin